Bruno González Cabrera (Las Galletas, 24 de maio de 1990) é um futebolista profissional espanhol que atua no Real Sporting Dijon como zagueiro.

Carreira

Tenerife 
Bruno González Cabrera começou a carreira no CD Tenerife, em 2009.

Betis 
Em 2014, acertou sua ida para o Real Betis.

Getafe 
Em 2017, se transferiu para o Getafe.

Ligações externas

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Club Deportivo Tenerife
Futebolistas do Real Betis Balompié
Futebolistas do Getafe Club de Fútbol